James Corbett, Jim Corbett
 Jim Corbett, James John Corbett (1866–1933) – amerykański bokser
 Jim Corbett (1875–1955) –  brytyjski myśliwy, działacz ochrony 
 James Corbett (1906–2005) – australijski polityk, poseł z okręgu Maranoa
 James Corbett, Jim Corbett (1924–2007) – amerykański polityk, burmistrz Tucson

Zobacz też 
 Park Narodowy Jima Corbetta